Kemény Ferenc (1763–1832) zeneszerző, karnagy, orgonaművész
Kemény Ferenc (1795–1875) erdélyi főkancellár
Kemény Ferenc (1860–1944) pedagógus, az újkori olimpiai játékok egyik szervezője
Kemény Ferenc (1917–2008) műfordító, tolmács
Kemény Ferenc (1922) tornász, edző
Kemény Ferenc (1932) vízilabdázó, edző